Шири́нский — русская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Ширинский, Василий Петрович (1901—1965) — советский композитор, скрипач, дирижёр, музыкальный педагог.
 Ширинский, Миргаяс Миргаясович (1954—2017) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации.
 Ширинский, Сергей Петрович (1903—1974) — виолончелист и музыкальный педагог.

Составные фамилии 
 Ширинская-Манштейн, Анастасия Александровна (1912—2009) — старейшина русской общины в Тунисе, свидетельница эвакуации кораблей Черноморской эскадры из Крыма в годы Гражданской войны в России.

Топоним 
 Ширинский — посёлок, Тульская область, Россия